C21 può riferirsi a:

Astronomia 
C21, designazione del catalogo Caldwell di NGC 4449, una galassia visibile nella costellazione dei Cani da Caccia

Codici 
C21, codice ECO del gambetto danese e di altre varianti della partita del centro, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Sauber C21, vettura di Formula 1
Learjet C-21

Altro 
HMS C21, sommergibile della classe C della Royal Navy